Die Guten und die Bösen ist Titel von:
Tatort: Die Guten und die Bösen
Unter Verdacht: Die Guten und die Bösen